Альфано () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Анджеліно Альфано — італійський політик
 Франко Альфано — італійський композитор

Див. також 
 Альфано — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно